Microcleidus is een geslacht van uitgestorven plesiosauriërs behorend tot de Plesiosauroidea. De soort heeft veertig nekwervels en een korte staart met achtentwintig wervels. Fossielen van het geslacht zijn gevonden in Frankrijk, de Posidoniaschalie in Duitsland en Luxemburg, en de Alum Shaleformatie in Engeland.

Naamgeving
In 1865 benoemde Richard Owen een Plesiosaurus homalospondylus, 'met gelijke wervels'.

Het holotype is BMNH 36184, wervels gevonden bij Whitby.

D.M.S. Watson benoemde in 1909 het aparte geslacht Microcleidus, wat ongeveer 'klein sleutelbeen' betekent.

Plesiosaurus macropterus Seeley, 1865, 'de langvin' gebaseerd op holotype SMC J35182 gevonden in de Loftus Alum Quarry en in 1934 door Oskar Kuhn hernoemd tot Microcleidus macropterus, zou een geldige soort kunnen zijn.

In 2017 werd een Microcleidus melusinae benoemd op basis van holotype MNHNL TV 424, een skelet uit Luxemburg.

Occitanosaurus tournemirensis, oorspronkelijk Plesiosaurus tournemirensis, benoemd door Sciau et alii in 1990, gebaseerd op een bijna compleet skelet van een dier van ongeveer vier meter lang, specimen MMM J. T. 86-100, wordt soms als een jonger synoniem van de typesoort beschouwd.

Beschrijving 
De typesoort Microcleidus homalospondylus was de grootste, 5,1 meter lang en zeshonderdvijftig kilogram zwaar. Andere soorten waren kleiner: Microcleidus tournemirensis was ongeveer vier meter lang en woog driehonderd kilogram, en Microcleidus melusinae was ongeveer drie meter lang en woog honderdtwintig kilogram.

Fylogenie 

De volgende cladogram volgt een analyse door Ketchum & Benson, 2011.

Plesiosauria